Llista d'asteroides del 189001 al 190000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|189001-189100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|189101-189200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|189201-189300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|189301-189400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|189401-189500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|189501-189600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|189601-189700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|189701-189800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|189801-189900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|189901-190000 [ modifica]

|-
|}